Weymouthia är ett släkte av bladmossor. Weymouthia ingår i familjen Meteoriaceae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Egentliga bladmossor
Weymouthia